Фонтанелла:

Фамилия 
 Фонтанелла, Марио (род. 1989) — итальянский футболист.
 Фонтанелла, Мария Анна (1661—1717) — блаженная Римско-католической церкви.

Топоним 
 Фонтанелла () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.
 Фонтанелла — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.

См. также 
 Фонтанеллато
 Фонтанелле